Vrbovac ist der Name folgender Orte:

 Vrbovac (Odžak), Dorf in der Općina Odžak, Bosnien und Herzegowina
 Vrbovac (Vukosavlje), Dorf in der Općina Vukosavlje, Bosnien und Herzegowina
 Vrbovac (Vitia), Dorf in der Gemeinde Vitia, Kosovo
 Vrbovac (Daruvar), Dorf von Daruvar, Kroatien
 Vrbovac (Smederevo), Vorort von Smederevo, Serbien
 Vrbovac (Sokobanja), Dorf in der Opština Sokobanja, Serbien
 Vrbovac (Blace), Dorf in der Opština Blace, Okrug Toplica, Serbien
 Vrbovac (Boljevac), Dorf in der Opština Boljevac, Serbien

Siehe auch:
 Verboc